Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Yannick Noah (campione)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Hans Simonsson (secondo turno)

 Anders Järryd (quarti di finale)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Thierry Tulasne (primo turno)
 Stefan Simonsson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1982